Teddy – nome proprio di persona inglese maschile

Cinema
 Teddy – film del 2020 diretto da Ludovic e Zoran Boukherma
 Teddy Award – premio cinematografico internazionale per film con tematiche LGBT

Musica
 Teddy – album di Teddy Pendergrass del 1979

Personaggi dei media
 Teddy – personaggio della sitcom Gli amici di papà
 Teddy – personaggio della serie di videogiochi EarthBound

Televisione
 Teddy – miniserie televisiva italiana

Altro
 Teddy – tipo di disco animato
 Teddy – orsacchiotto di Mr. Bean